|-
|(84001)||2002 NE29|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,202|| align=right|1,10|| align=right|3,666||MBA||13. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84002)||2002 NB38|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,182|| align=right|12,62|| align=right|4,100||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84003)||2002 NA52|| align=right|16,4|| align=right|2,407|| align=right|0,227|| align=right|5,52|| align=right|3,734||MBA||14. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84004)||2002 OT3|| align=right|14,8|| align=right|2,667|| align=right|0,284|| align=right|13,31|| align=right|4,354||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84005)||2002 OC4|| align=right|14,5|| align=right|2,617|| align=right|0,133|| align=right|14,47|| align=right|4,233||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84006)||2002 OJ4|| align=right|14,7|| align=right|2,655|| align=right|0,135|| align=right|11,32|| align=right|4,326||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84007)||2002 OK12|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,226|| align=right|3,14|| align=right|3,537||MBA||23. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84008)||2002 OP14|| align=right|15,0|| align=right|3,183|| align=right|0,204|| align=right|10,20|| align=right|5,678||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84009)||2002 OM22|| align=right|16,5|| align=right|2,334|| align=right|0,219|| align=right|3,13|| align=right|3,565||MBA||31. julij 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(84010)||2002 OZ23|| align=right|14,5|| align=right|2,981|| align=right|0,232|| align=right|16,60|| align=right|5,147||MBA||28. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84011)||2002 OB25|| align=right|13,7|| align=right|3,978|| align=right|0,253|| align=right|4,05|| align=right|7,933||HLD||23. julij 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(84012)||2002 PR|| align=right|16,9|| align=right|2,221|| align=right|0,152|| align=right|3,73|| align=right|3,310||MBA||2. avgust 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84013)||2002 PZ5|| align=right|14,5|| align=right|3,049|| align=right|0,131|| align=right|10,47|| align=right|5,324||MBA||4. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84014)||2002 PG30|| align=right|16,2|| align=right|2,684|| align=right|0,050|| align=right|1,79|| align=right|4,397||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84015)||2002 PV34|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,150|| align=right|5,28|| align=right|3,640||MBA||5. avgust 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84016)||2002 PE37|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,224|| align=right|10,39|| align=right|4,347||MBA||4. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84017)||2002 PF37|| align=right|15,1|| align=right|2,544|| align=right|0,176|| align=right|12,98|| align=right|4,057||MBA||4. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84018)||2002 PL37|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,196|| align=right|7,07|| align=right|3,416||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84019)||2002 PN37|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,243|| align=right|2,83|| align=right|3,632||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84020)||2002 PZ40|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,127|| align=right|12,72|| align=right|4,283||MBA||4. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84021)||2002 PC41|| align=right|15,4|| align=right|2,680|| align=right|0,131|| align=right|14,08|| align=right|4,386||MBA||4. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84022)||2002 PR41|| align=right|16,2|| align=right|2,261|| align=right|0,209|| align=right|5,89|| align=right|3,399||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84023)||2002 PX41|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,225|| align=right|2,54|| align=right|3,610||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84024)||2002 PB42|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,154|| align=right|4,94|| align=right|3,474||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84025)||2002 PN42|| align=right|15,1|| align=right|2,871|| align=right|0,174|| align=right|6,35|| align=right|4,865||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84026)||2002 PO42|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,137|| align=right|7,69|| align=right|3,684||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84027)||2002 PE44|| align=right|15,5|| align=right|2,370|| align=right|0,131|| align=right|7,19|| align=right|3,648||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84028)||2002 PN44|| align=right|15,4|| align=right|2,782|| align=right|0,239|| align=right|5,76|| align=right|4,640||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84029)||2002 PT44|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,246|| align=right|7,14|| align=right|3,797||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84030)||2002 PY44|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,177|| align=right|9,94|| align=right|4,584||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84031)||2002 PZ45|| align=right|14,2|| align=right|2,696|| align=right|0,291|| align=right|15,23|| align=right|4,426||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84032)||2002 PQ46|| align=right|15,0|| align=right|2,616|| align=right|0,160|| align=right|15,06|| align=right|4,230||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84033)||2002 PT46|| align=right|16,3|| align=right|2,400|| align=right|0,226|| align=right|0,98|| align=right|3,716||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84034)||2002 PL49|| align=right|16,3|| align=right|2,755|| align=right|0,225|| align=right|7,47|| align=right|4,572||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84035)||2002 PX49|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,200|| align=right|14,87|| align=right|5,176||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84036)||2002 PF50|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,187|| align=right|2,98|| align=right|3,565||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84037)||2002 PH50|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,225|| align=right|2,89|| align=right|3,574||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84038)||2002 PQ50|| align=right|16,6|| align=right|2,202|| align=right|0,179|| align=right|6,18|| align=right|3,268||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84039)||2002 PW50|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,175|| align=right|4,11|| align=right|3,460||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84040)||2002 PK54|| align=right|16,5|| align=right|2,206|| align=right|0,146|| align=right|5,68|| align=right|3,276||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84041)||2002 PL55|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,223|| align=right|2,45|| align=right|3,756||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84042)||2002 PQ56|| align=right|16,3|| align=right|2,273|| align=right|0,122|| align=right|6,46|| align=right|3,427||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84043)||2002 PA57|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,186|| align=right|13,06|| align=right|4,175||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84044)||2002 PB58|| align=right|14,9|| align=right|2,690|| align=right|0,232|| align=right|7,01|| align=right|4,412||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84045)||2002 PN58|| align=right|15,8|| align=right|2,455|| align=right|0,193|| align=right|1,16|| align=right|3,847||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84046)||2002 PF59|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,121|| align=right|4,23|| align=right|3,775||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84047)||2002 PZ59|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,188|| align=right|7,20|| align=right|3,762||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84048)||2002 PS60|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,169|| align=right|6,32|| align=right|3,519||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84049)||2002 PU60|| align=right|15,5|| align=right|2,688|| align=right|0,167|| align=right|11,09|| align=right|4,407||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84050)||2002 PY60|| align=right|15,8|| align=right|2,584|| align=right|0,182|| align=right|6,53|| align=right|4,153||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84051)||2002 PL63|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,213|| align=right|1,34|| align=right|3,622||MBA||11. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84052)||2002 PB69|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,255|| align=right|11,25|| align=right|4,235||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84053)||2002 PS71|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,292|| align=right|11,47|| align=right|3,754||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84054)||2002 PE84|| align=right|16,1|| align=right|2,411|| align=right|0,201|| align=right|2,24|| align=right|3,744||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84055)||2002 PM84|| align=right|15,2|| align=right|2,291|| align=right|0,134|| align=right|24,40|| align=right|3,467||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84056)||2002 PK86|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,115|| align=right|14,22|| align=right|4,108||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84057)||2002 PL93|| align=right|16,3|| align=right|1,928|| align=right|0,081|| align=right|22,05|| align=right|2,677||MBA||14. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84058)||2002 PQ101|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,241|| align=right|11,82|| align=right|4,156||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84059)||2002 PV104|| align=right|14,6|| align=right|3,220|| align=right|0,144|| align=right|21,62|| align=right|5,777||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84060)||2002 PV112|| align=right|16,3|| align=right|2,544|| align=right|0,188|| align=right|16,40|| align=right|4,057||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84061)||2002 PJ113|| align=right|15,9|| align=right|2,599|| align=right|0,307|| align=right|14,61|| align=right|4,190||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84062)||2002 PQ117|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,170|| align=right|11,43|| align=right|4,223||MBA||15. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84063)||2002 PC122|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,225|| align=right|6,82|| align=right|4,572||MBA||13. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84064)||2002 PK126|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,119|| align=right|1,81|| align=right|3,693||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84065)||2002 PQ128|| align=right|14,8|| align=right|2,697|| align=right|0,246|| align=right|7,75|| align=right|4,429||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84066)||2002 PM133|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,165|| align=right|2,84|| align=right|3,658||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84067)||2002 PN135|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,246|| align=right|2,98|| align=right|3,681||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84068)||2002 PK138|| align=right|15,0|| align=right|1,941|| align=right|0,088|| align=right|19,85|| align=right|2,704||MBA||1. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84069)||2002 PL138|| align=right|16,3|| align=right|1,932|| align=right|0,101|| align=right|20,88|| align=right|2,684||MBA||1. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84070)||2002 PE139|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,063|| align=right|22,13|| align=right|4,135||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84071)||2002 PC142|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,032|| align=right|6,62|| align=right|3,331||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84072)||2002 PP142|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,333|| align=right|11,21|| align=right|4,113||MBA||1. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84073)||2002 PY158|| align=right|16,3|| align=right|2,568|| align=right|0,200|| align=right|6,94|| align=right|4,114||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(84074)||2002 PN163|| align=right|16,1|| align=right|2,463|| align=right|0,139|| align=right|5,95|| align=right|3,864||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|84075 Peterpatricia||2002 PL165|| align=right|16,2|| align=right|2,861|| align=right|0,057|| align=right|1,24|| align=right|4,838||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(84076)||2002 QN|| align=right|14,8|| align=right|2,757|| align=right|0,071|| align=right|7,92|| align=right|4,577||MBA||16. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84077)||2002 QH1|| align=right|16,4|| align=right|2,416|| align=right|0,121|| align=right|5,60|| align=right|3,754||MBA||16. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84078)||2002 QA2|| align=right|16,3|| align=right|2,541|| align=right|0,158|| align=right|6,13|| align=right|4,050||MBA||16. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84079)||2002 QD5|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,114|| align=right|5,92|| align=right|3,571||MBA||16. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84080)||2002 QU7|| align=right|15,7|| align=right|2,744|| align=right|0,287|| align=right|14,34|| align=right|4,545||MBA||19. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84081)||2002 QH9|| align=right|15,8|| align=right|2,805|| align=right|0,169|| align=right|8,09|| align=right|4,696||MBA||19. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84082)||2002 QA18|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,091|| align=right|5,05|| align=right|3,440||MBA||28. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84083)||2002 QC18|| align=right|16,7|| align=right|2,380|| align=right|0,138|| align=right|1,44|| align=right|3,670||MBA||28. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84084)||2002 QT21|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,180|| align=right|2,16|| align=right|3,608||MBA||26. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84085)||2002 QU24|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,180|| align=right|25,99|| align=right|5,617||MBA||27. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84086)||2002 QW26|| align=right|16,4|| align=right|2,692|| align=right|0,125|| align=right|4,76|| align=right|4,416||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84087)||2002 QR28|| align=right|15,6|| align=right|2,475|| align=right|0,218|| align=right|9,78|| align=right|3,894||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84088)||2002 QQ29|| align=right|16,8|| align=right|2,272|| align=right|0,168|| align=right|4,49|| align=right|3,424||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84089)||2002 QB38|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,167|| align=right|8,72|| align=right|3,673||MBA||30. avgust 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84090)||2002 QL40|| align=right|15,7|| align=right|2,671|| align=right|0,250|| align=right|13,36|| align=right|4,364||MBA||30. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84091)||2002 QM45|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,196|| align=right|9,95|| align=right|3,745||MBA||31. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84092)||2002 QR46|| align=right|16,2|| align=right|2,439|| align=right|0,237|| align=right|2,80|| align=right|3,808||MBA||31. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84093)||2002 QS46|| align=right|15,8|| align=right|2,580|| align=right|0,185|| align=right|7,09|| align=right|4,142||MBA||27. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84094)||2002 QB47|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,285|| align=right|11,54|| align=right|4,373||MBA||30. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|84095 Davidjohn||2002 QV48|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,131|| align=right|3,93|| align=right|3,876||MBA||20. avgust 2002||Observatorij Palomar||R. Matson
|-
|[[84096 ReginaldgleNica]]||2002 QD58|| align=right|16,7|| align=right|2,310|| align=right|0,151|| align=right|5,09|| align=right|3,510||MBA||17. avgust 2002||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(84097)||2002 RY1|| align=right|16,1|| align=right|2,678|| align=right|0,151|| align=right|3,06|| align=right|4,382||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84098)||2002 RV2|| align=right|16,2|| align=right|2,398|| align=right|0,217|| align=right|1,83|| align=right|3,714||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84099)||2002 RF3|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,202|| align=right|2,16|| align=right|3,785||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84100)||2002 RP8|| align=right|15,5|| align=right|2,732|| align=right|0,202|| align=right|5,82|| align=right|4,515||MBA||3. september 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84101)||2002 RQ9|| align=right|16,3|| align=right|2,425|| align=right|0,186|| align=right|3,33|| align=right|3,776||MBA||4. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84102)||2002 RX11|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,125|| align=right|3,41|| align=right|3,557||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84103)||2002 RH12|| align=right|13,3|| align=right|3,981|| align=right|0,167|| align=right|11,28|| align=right|7,941||HLD||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84104)||2002 RN13|| align=right|15,0|| align=right|2,940|| align=right|0,209|| align=right|5,71|| align=right|5,041||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84105)||2002 RA15|| align=right|16,9|| align=right|2,355|| align=right|0,226|| align=right|1,85|| align=right|3,613||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84106)||2002 RD16|| align=right|16,1|| align=right|2,410|| align=right|0,180|| align=right|1,60|| align=right|3,741||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84107)||2002 RV17|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,065|| align=right|6,98|| align=right|3,546||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84108)||2002 RA18|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,219|| align=right|2,95|| align=right|3,794||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84109)||2002 RB18|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,129|| align=right|5,16|| align=right|3,501||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84110)||2002 RQ18|| align=right|15,1|| align=right|2,760|| align=right|0,174|| align=right|9,69|| align=right|4,585||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84111)||2002 RR19|| align=right|16,2|| align=right|2,302|| align=right|0,136|| align=right|3,63|| align=right|3,492||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84112)||2002 RG21|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,038|| align=right|6,27|| align=right|3,553||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84113)||2002 RB23|| align=right|16,6|| align=right|2,341|| align=right|0,155|| align=right|2,03|| align=right|3,582||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84114)||2002 RB25|| align=right|15,7|| align=right|2,707|| align=right|0,242|| align=right|3,04|| align=right|4,453||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84115)||2002 RC25|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,191|| align=right|1,37|| align=right|4,084||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84116)||2002 RL25|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,236|| align=right|3,38|| align=right|4,360||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84117)||2002 RB26|| align=right|15,9|| align=right|2,721|| align=right|0,266|| align=right|7,64|| align=right|4,487||MBA||3. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84118)||2002 RE26|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,194|| align=right|5,34|| align=right|3,527||MBA||3. september 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84119)||2002 RF26|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,274|| align=right|9,96|| align=right|4,636||MBA||3. september 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84120)||2002 RY27|| align=right|15,7|| align=right|2,663|| align=right|0,185|| align=right|13,79|| align=right|4,346||MBA||4. september 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84121)||2002 RE28|| align=right|15,3|| align=right|2,683|| align=right|0,141|| align=right|8,39|| align=right|4,394||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84122)||2002 RJ31|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,196|| align=right|4,32|| align=right|3,670||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84123)||2002 RR33|| align=right|16,8|| align=right|2,258|| align=right|0,079|| align=right|6,27|| align=right|3,392||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84124)||2002 RW33|| align=right|16,8|| align=right|2,429|| align=right|0,127|| align=right|6,24|| align=right|3,784||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84125)||2002 RL35|| align=right|14,1|| align=right|2,679|| align=right|0,265|| align=right|13,44|| align=right|4,385||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84126)||2002 RC38|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,075|| align=right|9,99|| align=right|4,077||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84127)||2002 RG40|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,165|| align=right|9,23|| align=right|4,253||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84128)||2002 RF41|| align=right|14,9|| align=right|3,096|| align=right|0,080|| align=right|3,67|| align=right|5,447||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84129)||2002 RP41|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,073|| align=right|6,36|| align=right|3,651||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84130)||2002 RF42|| align=right|14,5|| align=right|3,197|| align=right|0,156|| align=right|5,89|| align=right|5,716||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84131)||2002 RE43|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,230|| align=right|9,08|| align=right|4,506||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84132)||2002 RH47|| align=right|16,9|| align=right|2,254|| align=right|0,112|| align=right|4,83|| align=right|3,384||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84133)||2002 RX48|| align=right|16,5|| align=right|2,734|| align=right|0,178|| align=right|8,65|| align=right|4,520||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84134)||2002 RN49|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,087|| align=right|6,77|| align=right|3,724||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84135)||2002 RD51|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,246|| align=right|13,12|| align=right|5,479||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84136)||2002 RK51|| align=right|15,1|| align=right|2,798|| align=right|0,106|| align=right|4,27|| align=right|4,680||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84137)||2002 RT51|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,092|| align=right|4,53|| align=right|4,037||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84138)||2002 RT52|| align=right|15,0|| align=right|2,730|| align=right|0,174|| align=right|13,56|| align=right|4,509||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84139)||2002 RF54|| align=right|16,1|| align=right|2,630|| align=right|0,277|| align=right|5,75|| align=right|4,265||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84140)||2002 RE56|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,187|| align=right|11,84|| align=right|4,377||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84141)||2002 RQ57|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,138|| align=right|3,04|| align=right|3,491||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84142)||2002 RV58|| align=right|14,6|| align=right|3,010|| align=right|0,094|| align=right|8,46|| align=right|5,222||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84143)||2002 RM59|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,153|| align=right|7,50|| align=right|3,630||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84144)||2002 RT59|| align=right|16,2|| align=right|2,532|| align=right|0,169|| align=right|5,83|| align=right|4,028||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84145)||2002 RJ62|| align=right|15,8|| align=right|2,612|| align=right|0,193|| align=right|15,29|| align=right|4,222||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84146)||2002 RW62|| align=right|15,7|| align=right|2,421|| align=right|0,212|| align=right|7,99|| align=right|3,767||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84147)||2002 RL64|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,144|| align=right|2,83|| align=right|4,200||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84148)||2002 RB65|| align=right|16,1|| align=right|2,176|| align=right|0,216|| align=right|4,72|| align=right|3,210||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84149)||2002 RU65|| align=right|15,9|| align=right|2,718|| align=right|0,165|| align=right|5,75|| align=right|4,480||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84150)||2002 RJ68|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,097|| align=right|6,01|| align=right|3,625||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84151)||2002 RB73|| align=right|17,1|| align=right|2,158|| align=right|0,115|| align=right|3,82|| align=right|3,170||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84152)||2002 RX78|| align=right|16,7|| align=right|2,395|| align=right|0,188|| align=right|0,90|| align=right|3,707||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84153)||2002 RU80|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,154|| align=right|13,19|| align=right|4,290||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84154)||2002 RS81|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,186|| align=right|1,15|| align=right|3,735||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84155)||2002 RW82|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,139|| align=right|6,99|| align=right|3,645||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84156)||2002 RX82|| align=right|15,2|| align=right|2,884|| align=right|0,088|| align=right|1,91|| align=right|4,896||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84157)||2002 RQ83|| align=right|16,5|| align=right|2,400|| align=right|0,122|| align=right|1,64|| align=right|3,717||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84158)||2002 RM84|| align=right|14,5|| align=right|2,969|| align=right|0,116|| align=right|11,93|| align=right|5,116||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84159)||2002 RP84|| align=right|16,5|| align=right|2,386|| align=right|0,173|| align=right|1,67|| align=right|3,686||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84160)||2002 RV85|| align=right|15,1|| align=right|2,804|| align=right|0,168|| align=right|9,27|| align=right|4,695||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84161)||2002 RT86|| align=right|17,0|| align=right|2,242|| align=right|0,096|| align=right|2,93|| align=right|3,357||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84162)||2002 RC91|| align=right|15,8|| align=right|2,570|| align=right|0,101|| align=right|21,94|| align=right|4,119||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84163)||2002 RL93|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,191|| align=right|7,18|| align=right|4,100||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84164)||2002 RW93|| align=right|15,8|| align=right|2,596|| align=right|0,159|| align=right|3,99|| align=right|4,182||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84165)||2002 RM94|| align=right|16,0|| align=right|2,317|| align=right|0,057|| align=right|6,32|| align=right|3,526||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84166)||2002 RP95|| align=right|16,4|| align=right|2,224|| align=right|0,166|| align=right|2,16|| align=right|3,317||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84167)||2002 RT95|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,176|| align=right|1,26|| align=right|3,584||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84168)||2002 RU96|| align=right|15,8|| align=right|2,256|| align=right|0,046|| align=right|8,18|| align=right|3,389||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84169)||2002 RC100|| align=right|15,9|| align=right|1,942|| align=right|0,101|| align=right|23,37|| align=right|2,706||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84170)||2002 RD101|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,141|| align=right|6,96|| align=right|3,631||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84171)||2002 RQ101|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,147|| align=right|3,91|| align=right|3,349||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84172)||2002 RZ102|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,247|| align=right|3,81|| align=right|4,147||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84173)||2002 RA103|| align=right|14,6|| align=right|2,894|| align=right|0,115|| align=right|9,13|| align=right|4,923||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84174)||2002 RV104|| align=right|15,8|| align=right|2,643|| align=right|0,148|| align=right|1,19|| align=right|4,295||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84175)||2002 RA105|| align=right|15,9|| align=right|2,192|| align=right|0,123|| align=right|4,01|| align=right|3,246||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84176)||2002 RD105|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,128|| align=right|3,76|| align=right|4,093||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84177)||2002 RM105|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,156|| align=right|5,45|| align=right|3,483||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84178)||2002 RO105|| align=right|14,9|| align=right|3,053|| align=right|0,241|| align=right|1,93|| align=right|5,333||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84179)||2002 RR105|| align=right|14,7|| align=right|2,796|| align=right|0,138|| align=right|13,60|| align=right|4,674||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84180)||2002 RT105|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,158|| align=right|5,91|| align=right|3,460||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84181)||2002 RK106|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,135|| align=right|10,26|| align=right|4,484||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84182)||2002 RM106|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,182|| align=right|4,11|| align=right|4,206||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84183)||2002 RE107|| align=right|14,6|| align=right|2,789|| align=right|0,223|| align=right|8,42|| align=right|4,656||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84184)||2002 RF107|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,167|| align=right|13,51|| align=right|4,195||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84185)||2002 RM107|| align=right|12,8|| align=right|3,144|| align=right|0,207|| align=right|16,54|| align=right|5,575||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84186)||2002 RQ107|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,207|| align=right|9,05|| align=right|4,154||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84187)||2002 RR107|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,227|| align=right|4,39|| align=right|4,146||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84188)||2002 RC108|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,335|| align=right|4,33|| align=right|4,279||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84189)||2002 RG108|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,104|| align=right|3,69|| align=right|4,211||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84190)||2002 RH109|| align=right|16,8|| align=right|2,321|| align=right|0,067|| align=right|6,47|| align=right|3,535||MBA||6. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84191)||2002 RT109|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,124|| align=right|5,18|| align=right|3,439||MBA||6. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84192)||2002 RU113|| align=right|15,9|| align=right|2,901|| align=right|0,218|| align=right|2,79|| align=right|4,941||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84193)||2002 RO114|| align=right|16,8|| align=right|2,254|| align=right|0,106|| align=right|3,92|| align=right|3,382||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84194)||2002 RS116|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,127|| align=right|6,63|| align=right|3,713||MBA||7. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84195)||2002 RX116|| align=right|15,6|| align=right|2,238|| align=right|0,046|| align=right|6,99|| align=right|3,348||MBA||7. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84196)||2002 RW117|| align=right|14,5|| align=right|2,653|| align=right|0,164|| align=right|11,39|| align=right|4,319||MBA||2. september 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(84197)||2002 RB119|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,125|| align=right|16,14|| align=right|4,581||MBA||5. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84198)||2002 RQ120|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,221|| align=right|1,57|| align=right|3,736||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84199)||2002 RH122|| align=right|16,5|| align=right|2,406|| align=right|0,146|| align=right|7,79|| align=right|3,732||MBA||8. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|84200 Robertmoore||2002 RM122|| align=right|14,6|| align=right|3,218|| align=right|0,075|| align=right|7,95|| align=right|5,772||MBA||8. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84201)||2002 RB125|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,196|| align=right|6,86|| align=right|4,199||MBA||7. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84202)||2002 RF127|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,094|| align=right|21,68|| align=right|4,330||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84203)||2002 RD133|| align=right|15,7|| align=right|1,961|| align=right|0,092|| align=right|20,01|| align=right|2,746||MBA||9. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84204)||2002 RZ133|| align=right|15,6|| align=right|2,527|| align=right|0,241|| align=right|15,35|| align=right|4,016||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84205)||2002 RY134|| align=right|16,6|| align=right|2,242|| align=right|0,074|| align=right|6,52|| align=right|3,356||MBA||10. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84206)||2002 RE136|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,107|| align=right|7,65|| align=right|3,547||MBA||11. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84207)||2002 RA138|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,268|| align=right|12,29|| align=right|3,779||MBA||10. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84208)||2002 RA139|| align=right|15,6|| align=right|2,529|| align=right|0,160|| align=right|9,08|| align=right|4,022||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84209)||2002 RS139|| align=right|16,0|| align=right|2,652|| align=right|0,195|| align=right|12,33|| align=right|4,317||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84210)||2002 RZ139|| align=right|14,7|| align=right|2,710|| align=right|0,205|| align=right|16,04|| align=right|4,460||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84211)||2002 RV141|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,113|| align=right|4,19|| align=right|3,761||MBA||10. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84212)||2002 RG149|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,135|| align=right|23,18|| align=right|3,435||MBA||11. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84213)||2002 RQ153|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,149|| align=right|13,18|| align=right|3,646||MBA||13. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84214)||2002 RY167|| align=right|15,1|| align=right|2,902|| align=right|0,241|| align=right|6,29|| align=right|4,943||MBA||13. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84215)||2002 RP177|| align=right|14,3|| align=right|3,182|| align=right|0,060|| align=right|14,04|| align=right|5,675||MBA||13. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84216)||2002 RH179|| align=right|16,4|| align=right|2,598|| align=right|0,134|| align=right|4,49|| align=right|4,186||MBA||14. september 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84217)||2002 RW179|| align=right|15,5|| align=right|2,900|| align=right|0,145|| align=right|3,13|| align=right|4,937||MBA||14. september 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84218)||2002 RD180|| align=right|17,0|| align=right|2,401|| align=right|0,123|| align=right|3,52|| align=right|3,719||MBA||14. september 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84219)||2002 RP186|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,071|| align=right|10,56|| align=right|4,610||MBA||12. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84220)||2002 RY187|| align=right|14,4|| align=right|3,122|| align=right|0,154|| align=right|2,23|| align=right|5,517||MBA||12. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84221)||2002 RN201|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,227|| align=right|2,69|| align=right|4,052||MBA||13. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84222)||2002 RR220|| align=right|14,9|| align=right|2,683|| align=right|0,151|| align=right|12,94|| align=right|4,395||MBA||15. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84223)||2002 RL223|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,097|| align=right|13,44|| align=right|4,307||MBA||13. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|84224 Kyte||2002 RB233|| align=right|16,5|| align=right|2,267|| align=right|0,088|| align=right|5,96|| align=right|3,414||MBA||9. september 2002||Haleakala||R. Matson
|-
|84225 Verish||2002 RO236|| align=right|16,5|| align=right|2,364|| align=right|0,147|| align=right|4,57|| align=right|3,635||MBA||12. september 2002||Observatorij Palomar||R. Matson
|-
|(84226)||2002 SQ4|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,072|| align=right|6,59|| align=right|3,625||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84227)||2002 SJ5|| align=right|16,9|| align=right|2,364|| align=right|0,205|| align=right|2,36|| align=right|3,634||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84228)||2002 SL12|| align=right|17,3|| align=right|2,251|| align=right|0,186|| align=right|1,50|| align=right|3,376||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84229)||2002 SH15|| align=right|15,3|| align=right|2,422|| align=right|0,046|| align=right|14,28|| align=right|3,767||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84230)||2002 SV16|| align=right|15,3|| align=right|3,162|| align=right|0,166|| align=right|0,93|| align=right|5,622||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84231)||2002 SC17|| align=right|15,3|| align=right|2,633|| align=right|0,323|| align=right|13,53|| align=right|4,272||MBA||27. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84232)||2002 SC20|| align=right|15,3|| align=right|3,089|| align=right|0,159|| align=right|5,67|| align=right|5,430||MBA||26. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84233)||2002 SO23|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,086|| align=right|6,64|| align=right|3,553||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84234)||2002 SR24|| align=right|16,0|| align=right|2,721|| align=right|0,113|| align=right|2,99|| align=right|4,488||MBA||28. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84235)||2002 SP25|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,234|| align=right|6,30|| align=right|4,236||MBA||28. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84236)||2002 SP27|| align=right|16,3|| align=right|2,512|| align=right|0,131|| align=right|5,56|| align=right|3,982||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84237)||2002 SZ29|| align=right|16,8|| align=right|2,203|| align=right|0,007|| align=right|7,33|| align=right|3,269||MBA||28. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84238)||2002 SK30|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,147|| align=right|6,94|| align=right|3,663||MBA||28. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84239)||2002 SL32|| align=right|14,6|| align=right|3,003|| align=right|0,086|| align=right|14,10|| align=right|5,204||MBA||28. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84240)||2002 SL33|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,152|| align=right|2,56|| align=right|3,411||MBA||28. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84241)||2002 SS33|| align=right|14,5|| align=right|2,722|| align=right|0,168|| align=right|4,21|| align=right|4,491||MBA||28. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84242)||2002 ST34|| align=right|16,4|| align=right|2,581|| align=right|0,177|| align=right|3,34|| align=right|4,145||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84243)||2002 SK35|| align=right|16,3|| align=right|2,587|| align=right|0,191|| align=right|5,45|| align=right|4,161||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84244)||2002 ST35|| align=right|16,3|| align=right|2,272|| align=right|0,064|| align=right|5,96|| align=right|3,423||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84245)||2002 SV35|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,145|| align=right|3,87|| align=right|3,368||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84246)||2002 SJ36|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,131|| align=right|5,58|| align=right|3,637||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84247)||2002 SL36|| align=right|16,7|| align=right|2,568|| align=right|0,188|| align=right|3,23|| align=right|4,114||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84248)||2002 SN36|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,086|| align=right|6,29|| align=right|3,703||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84249)||2002 SR36|| align=right|16,0|| align=right|2,611|| align=right|0,011|| align=right|2,95|| align=right|4,219||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84250)||2002 SX36|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,177|| align=right|8,24|| align=right|4,448||MBA||29. september 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov